Röttger est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1985), joueur allemand de football
Wilhelm Röttger (1894-1946), bourreau allemand du Troisième Reich
 (1948-2015), homme d'affaires allemand dans le domaine artistique

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand

en:Roettger